Pharsale est une ville de Thessalie (Grèce).
 La Pharsale ou Guerre civile est une épopée latine de Lucain ().

Voir aussi